Евге́ний Ани́кин: Аникин, Евгений Германович (род. 1958) — советский легкоатлет, преподаватель.
 Аникин, Евгений Евграфович (1826—1889) — петербургский городской архитектор.